Sälsö kan syfta på följande platser:

Åland 

 Sälsö (Sottunga, Åland), Ålands skärgård, Sottunga, 
 Sälsö, del av Överö,